Sode bezeichnet

 ein ausgestochenes Stück einer Grasnarbe, siehe Grassode
 eine französische Gemeinde in den Pyrenäen, siehe Sode (Haute-Garonne)

Sode ist der Familienname folgender Personen:
 Claudia Sode (* 1969), deutsche Byzantinistin
 Edmund Sode (1856–1922), deutscher Bildhauer und Keramikdesigner
 Moritz vom Sode (1527–1606), deutscher Theologe, Kanoniker, Propst und Stiftungsgründer
 eine andere Schreibweise derer von Soden (auch: vom Sode)